Sezona 2011/12 avstrijske hokejske lige je 82. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo enajst klubov iz štirih držav. Naslov prvaka je drugič osvojil EHC Linz, ki je v finalni seriji s 4:1 v zmagah premagal EC KAC.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je po dveh krogih tekmovanja uvrstilo v končnico.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica
Igralo se je na štiri zmage.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

2011
2011 v športu
2012 v športu